Ez a szócikk a Robbie, a fóka című sorozat epizódjait listázza.

Évadáttekintés

Első évad (2001-2002)

Második évad (2002-2003)

Harmadik évad (2003)

Negyedik évad (2005)

Ötödik évad (2005-2006)

Hatodik évad (2007)

Hetedik évad (2008)

Nyolcadik évad (2008-2009)

Források 
 
 

Televíziós sorozatok epizódlistái